Die Liste der Schonwälder in Baden-Württemberg führt die 364 verordneten Schonwälder im deutschen Bundesland Baden-Württemberg (Stand: 21. April 2021).

Begriff und Gliederung 

Schonwälder sind Waldschutzgebiete, die nach § 32 des Waldschutzgesetzes Baden-Württemberg durch Rechtsverordnung der höheren Forstbehörde unter Schutz gestellt wurden. In den Schonwäldern ist eine Bewirtschaftung grundsätzlich erlaubt, es sind aber bestimmte Waldgesellschaften mit ihren Tier- und Pflanzenarten, ein bestimmter Bestandsaufbau oder ein bestimmter Waldbiotop zu erhalten, zu entwickeln oder zu erneuern.

Ein Schonwald unterliegt eine niedrigeren Schutzstufe als der auch außerhalb Baden-Württembergs bekannte Bannwald, der für Baden-Württemberg in § 32 des Waldgesetzes als „ein sich selbst überlassenes Waldreservat“ definiert wird.

Die derzeit in Baden-Württemberg verordneten Schonwälder verteilen sich wie folgt auf die vier Regierungspräsidien:

Der Schonwälder „Ortenberg“ und „Hochkopf-Pfriemackerkopf“ sind regierungsbezirkübergreifend und werden diesen jeweils zugerechnet. In der Gesamtzahl auf Landesebene werden sie nur einmal gezählt. Der Schonwald „Illerholz“ liegt zwar vollständig im bayerischen Neu-Ulm, wurde aber trotzdem von der Forstdirektion Tübingen ausgewiesen.

Die durchschnittliche Größe der baden-württembergischen Schonwälder beträgt 44,7 ha, der Median liegt bei 18,5 ha.

Schonwälder in Baden-Württemberg

Siehe auch 
 Liste der Bannwälder in Baden-Württemberg

Weblinks 

 Steckbriefauswahl im Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg auf der Website rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de
 Aktuell gültige Fassung des § 32 Waldschutzgebiete im Waldgesetz für Baden-Württemberg auf der Website www.landesrecht-bw.de
 Schonwälder auf der Website www.forstbw.de

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!
!Schonwalder
!